Het seizoen 1973/74 was het 77ste seizoen van het nationale voetbalkampioenschap in Zwitserland.

Nationalliga A

Eindstand

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Nationalliga B

Eindstand

Externe link 
 Overzicht RSSSF

Zwitsers voetbalseizoen
Competitievoetbal 1973/74